Iso Kivijärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kivijärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,98, long 29,58), 
 Kivijärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,83, long 28,55), 
 Kivijärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,75, long 28,57), 
 Iso Kivijärvi (sjö i Kajanaland), 
 Iso Kivijärvi (sjö i Birkaland), 
 Iso Kivijärvi (sjö i Satakunta, lat 61,75, long 21,93), 
 Iso Kivijärvi (sjö i Satakunta, lat 61,73, long 22,40), 

Robotskapade Finlandförgreningar